Репье — название населённых пунктов в России:

 Репье — посёлок в Брасовском районе Брянской области.
 Репье — хутор в Репьёвском районе Воронежской области.